Miasta:
 Trujillo – miasto w Peru
 Trujillo Alta – miasto w Portoryko
 Trujillo – miasto w Kolumbii
 Trujillo – miasto w Wenezueli
 Trujillo – miasto w Hondurasie
 Trujillo – miasto w Hiszpanii, we wspólnocie autonomicznej Estremadura
Stan w Wenezueli:
 Trujillo
Gmina w Portoryko:
 Trujillo Alto 
Biogramy:
 Alfonso López Trujillo (1935-2008) – arcybiskup kolumbijski
 Chadwick A. Trujillo (ur. 1973) – astronom amerykański
 Héctor Bienvenido Trujillo Molina (1908-2002) – generał i prezydent Republiki Dominikany (1952-1960), brat Rafaela Leonidasa Trujillo Moliny
 Rafael Leónidas Trujillo (1891-1961) – generał i prezydent Republiki Dominikany (1930-1938 i 1942-1952)
 Ramfis Trujillo (właśc. Rafael Leonidas Trujillo Martinez; 1929-1969) – generał Republiki Dominikany, syn Rafaela Leonidasa Trujillo Moliny
 Robert Trujillo (ur. 1964) – muzyk amerykański